Siringa – dispositivo medico
Siringa – attrezzo culinario
Siringa – ninfa della religione greca
Siringa o "flauto di Pan" – Antico strumento a fiato

Altri progetti